Шеньчжоу — загальна назва космічної програми КНР, а також низки космічних запусків у рамках цієї програми:
 Шеньчжоу-9
 Шеньчжоу-10
 Шеньчжоу-11
 Шеньчжоу-12
 Шеньчжоу-13
 Шеньчжоу-14
 Шеньчжоу-15
 Шеньчжоу — міський повіт у провінції Хебей

Див. також 
 Шень Чжоу